Sakawa steht für:

 Sakawa (Kōchi) (Sakawa-chō), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kōchi
 Sakawa (Fluss) (Sakawa-gawa), einen Fluss in den japanischen Präfekturen Kanagawa und Shizuoka
 Sakawa (Schiff, 1944), ein Schiff der kaiserlich japanischen Marine

Sakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Masatoshi Sakawa (* 1947), japanischer Professor für Kybernetik